VII Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Warszawa – Berlin – Praga w dniach 2-17 maja 1954 roku. Do 13-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 2033 km, wystartowało 114 zawodników z 19 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (2 maja 1954), dookoła Warszawy (105 km)

II etap, (3 maja 1954), Warszawa – Łódź (130 km)

III etap, (4 maja 1954), Łódź – Stalinogród (173 km)

IV etap, (5 maja 1954), Stalinogród – Wrocław (167 km)

V etap, (7 maja 1954), Wrocław – Görlitz (171 km)

VI etap, (8 maja 1954), Chociebuż – Berlin (182 km)

VII etap, (9 maja 1954), Berlin – Lipsk (204 km)

VIII etap, (11 maja 1954), Lipsk – Karl-Marx-Stadt (144 km)

IX etap, (12 maja 1954), Karl-Marx-Stadt – Bad Schandau (114 km)

X etap, (14 maja 1954), Děčín – Pardubice (186 km)

XI etap, (15 maja 1954), Pardubice – Brno (137 km)

XII etap, (16 maja 1954), Brno – Tabor (160 km)

XIII etap, (17 maja 1954), Tabor – Praga (160 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie.

Przypisy

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 105-109.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1954
1954 w Polsce
1954 w Europie